Елизаве́та:
 Елизавета — женское имя.

Носители этого имени 
 Елизавета I (1533—1603) — королева Англии.
 Елизавета I Петровна (1709—1761) — российская императрица.
 Елизавета II (1926—2022) — королева Великобритании.
 Елизавета Августа Зульцбахская (1721—1794) — пфальцграфиня Зульцбахская, в замужестве курфюрстина Баварии, жена Карла Теодора Баварского.
 Елизавета Алексеевна (1779—1826) — российская императрица, супруга Александра I.
 Елизавета Баварская (1837—1898) — императрица Австрии, супруга Франца Иосифа I.
 Елизавета Баварская (1876—1965) — королева Бельгии в 1909—1934 гг., супруга короля Альберта I.
 Елизавета (Эржебет) Батори (1560—1614) — венгерская графиня-убийца.
 Елизавета Боуз-Лайон (1900—2002) — королева-консорт Великобритании в 1936—1952 гг., супруга Георга VI, мать королевы Елизаветы II.
 Елизавета Великобританская (Ганноверская) (1770—1840) — британская принцесса, в супружестве ландграфиня Гессен-Гомбургская.
 Елизавета Йоркская (1466—1503) — королева-консорт Англии в 1486—1503 гг., супруга Генриха VII.
 Елизавета Мекленбург-Шверинская (1869—1955) — дочь великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II его третьей жены принцессы Марии Шварцбург-Рудольштадтской.
 Елизавета Прусская (1815—1885) — принцесса Прусская, в замужестве принцесса Гессен-Дармштадтская.
 Елизавета Савойская (1800—1856) — савойская принцесса, мать королевы Сардинии Адельгейды.
 Елизавета Фёдоровна (1864—1918) — принцесса Гессен-Дармштадтская; в супружестве (за русским великим князем Сергеем Александровичем) великая княгиня царствующего дома Романовых.
 Елизавета, принцесса Югославии (род. 1936) — единственная дочь регента Югославии Павла Карагеоргиевича и Ольги Греческой, мать американской актрисы Кэтрин Оксенберг.
 Елизавета Ярославна (1025—1066) — дочь Ярослава Мудрого и Ингегерды Шведской, супруга Харальда III Сигурдарсона.

Канонизированные Елизаветы

Прочее 
 «Елизавета» — фильм (Великобритания, 1998).
 (412) Элизабета — астероид, открытый в 1896 году.
 Елизавета — гребной фрегат Балтийского флота России.
 Елизавета — гекбот.
 Елизавета — село в Молдавии в составе муниципия Бельцы.

См. также 
 Елисавета